Кайнарбулак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кайнарбулак — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Кайнарбулак — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.